Rauhenstein bezeichnet

Orte
 Rauhenstein (Auerbach in der Oberpfalz), Abgegangener Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rauhenstein (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rauhenstein (Baden bei Wien) Katastralgemeinde in Baden bei Wien, Niederösterreich

Burgen
 Burgstall Rauhenstein, Bayern
 Feste Rauhenstein, Kirchberg am Walde, Niederösterreich
 Burgruine Rauhenstein, Baden bei Wien, Niederösterreich

Siehe auch:
 Rauenstein